Ривас:

Топоним 
 Ривас — город и муниципалитет в юго-западной части Никарагуа, административный центр департамента Ривас.
 Ривас — древний город на территории Коста-Рики.
 Ривас-Васиамадрид — муниципалитет в Испании.

Персоналии 
 Ривас, Алиса (1901—1998) — швейцарская писательница.
 Ривас, Ейсон (род. 1987) — колумбийский легкоатлет.
 Ривас, Ласаро (1975—2013) — кубинский борец греко-римского стиля.
 Ривас, Мануэль (род. 1957) — испанский прозаик, поэт и журналист.
 Ривас, Мария Тереса (1918—2010) — мексиканская актриса.
 Ривас, Мартин — испанский и галисийский актёр
 Ривас, Нельсон (род. 1983) — колумбийский футболист.
 Ривас, Оскар (род. 1987) — колумбийский боксёр-профессионал.
 Ривас, Патрисио (1810—1867) — никарагуанский адвокат и политик.
 Ривас, Ригоберто (род. 1998) — гондурасский футболист.
 Ривас, Роберто (1941—1972) — сальвадорский футболист, правый защитник.
 Ривас, Сталин (род. 1971) — венесуэльский футболист.
 Ривас, Улисес (род. 1997) — мексиканский футболист.
 Ривас, Хельмин (род. 1989) — венесуэльский футболист, нападающий.
 Ривас, Хосе (1837—1909) — мексиканский скрипач и музыкальный педагог.
 Ривас, Хосе Артуро (род. 1984) — мексиканский футболист.
 Ривас, Эмануэль Бенито (род. 1983) — аргентинский футболист, полузащитник.

Составные фамилии 
 Ривас Жоффруа, Педро (1908—1979) — сальвадорский поэт, прозаик, лингвист, антрополог.
 Ривас Меркадо, Антониета (1900—1931) — мексиканская танцовщица, писательница, покровительница искусств, яркая фигура эпохи.
 Ривас Москера, Джонатан (род. 1998) — колумбийский тяжелоатлет.
 Майорга Ривас, Роман (1862—1925) — сальвадорский поэт, журналист.

Псевдоним 
 Ева Ривас — российская поп-певица.